Никитинцы () — название населённых пунктов на Украине:

 Никитинцы — село в Ивано-Франковском районе Ивано-Франковской области.
 Никитинцы — село в Косовском районе Ивано-Франковской области.
 Никитинцы — село в Ярмолинецком районе Хмельницкой области.